Пинехас (Пинха́с) — мужское имя. Древнеславянский вариант — Финеес (в Славянской Библии).

 Пинехас — библейский персонаж, сын Елеазара, внук Аарона-первосвященника.
 Пинехас (I век) — последний иудейский первосвященник.
 Пинехас бен-Яир (II век) — раввин-чудотворец, автор барайты его имени.

См. также 
 Пинхас